Het ATP-tennistoernooi van Boedapest (officieel de Gazprom Hungarian Open) van 2019 vond plaats van 22 tot en met 28 april in het Hongaarse Boedapest. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Boedapest
ATP-toernooi van Boedapest